Williamson bezeichnet:

 Williamson (Familienname), Personen mit diesem englischen Familiennamen

Williamson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Williamson (Arizona)
 Williamson (Arkansas)
 Williamson (Georgia)
 Williamson (Illinois)
 Williamson (Iowa)
 Williamson (New York)
 Williamson (Pennsylvania)
 Williamson (Texas)
 Williamson (West Virginia)

Geografische Objekte:
 Williamson Bluff, Felsenkliff im Grahamland, Antarktika
 Williamson-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Williamson Head, Landspitze an der Oatesküste des Viktorialands, Antarktika
 Williamson-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis
 Williamson Ridge, Bergkamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Williamson Rock, Klippe im Ross-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Williamson-Ethersynthese, benannt nach Alexander William Williamson
 Williamson Motor Company Ltd., britischer Hersteller von Automobilen und Motorrädern
 Balfour Williamson